Vufflens :
 Vufflens-la-Ville, une commune suisse du canton de Vaud.
 Vufflens-le-Château, une commune suisse du canton de Vaud.